

Patronyme 
 Alexandre Henrard (1992-), pentathlonien français
 Ella-June Henrard (1993-), actrice belge néerlandophone
 Roger Henrard (1900-1975), photographe français
 Jacques Henrard (1920-2008), écrivain, dramaturge et critique d'art belge
 Martine Henrard (1945-2011), actrice, chanteuse et productrice française
 Pascal Henrard (1963-), écrivain, concepteur, blogueur
 Olivier Henrard (1966-), haut fonctionnaire français

Toponyme 

 Rue Édouard Henrard
 Avenue Xavier Henrard

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme belge
Patronyme français